Кеко

 Кеко (род. 1991) — испанский футболист.
 Джанфис Кеко (1928—2007) — албанский кинорежиссёр и сценарист.